Международный аэропорт Кветты ()  — расположен в городе Кветте, столице пакистанской провинции Белуджистан. Занимает 4-е место среди аэропортов Пакистана по высоте над уровнем моря, это один из крупнейших аэропортов на юге страны. Он расположен в 12 км на юго-запад от города и занимает площадь в 35 акров. Годовой пассажиропоток составляет 250 000 пассажиров.

История 

Аэропорт был построен в 1954 году, он представлял собой небольшую взлётно-посадочную полосу. В 1958 и 1964 годах аэропорт подвергался масштабным реконструкциям. С 1972 года аэропорт смог принимать самолёты класса Боинг, а первый международный рейс состоялся в 1977 году. Терминал был построен в 1982 году.

Авиакомпании и направления

Пассажирский терминал

Грузовой терминал

См. также 
 Список аэропортов Пакистана

Ссылки 

 QUETTA INTERNATIONAL AIRPORT 
 Quetta Airport  

Аэропорты Пакистана
Появились в 1954 году в Пакистане
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1954 году
Здания и сооружения Белуджистана
аэропорт